Imię i nazwisko Tomás González nosili lub noszą m.in.:
 Tomás González – argentyński piłkarz, aktywny na początku XX wieku
 Tomás González  (ur. 1950) – kolumbijski pisarz
 Tomás González  (ur. 1959) – kubański lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 1980
 Tomás González  (ur. 1985) – chilijski gimnastyk, olimpijczyk z 2012 i 2016
 Tomás Alberto González  (ur. 1973) – paragwajski piłkarz